Michał Kaczmarek – piosenkarz
 Michał Kaczmarek – lekkoatleta, wielokrotny mistrz Polski w biegach długodystansowych
 Michał Kaczmarek – siatkarz, obecnie zawodnik Lotosu Trefla Gdańsk
 Michał Kaczmarek – poseł RP